WAN est un sigle qui signifie :
 Wide area network, réseau étendu, par opposition au LAN, réseau local ;
 World Association of Newspapers (Association mondiale des journaux), organisation non gouvernementale de défense de la liberté de la presse.

WAN est un code, qui signifie :
 Nigeria, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Wan peut faire référence à :
 Wan, commune rurale du Burkina Faso, dans le département de Bondigui ;
 Wan, commune rurale du Burkina Faso, dans le département de Léo ;
 Wan, langue de la Côte d'Ivoire ;
 Wan, peuple de la Côte d'Ivoire.   

Code